|-
|(88251)||2001 FX7|| align=right|15,4|| align=right|1,925|| align=right|0,095|| align=right|21,57|| align=right|2,671||MBA||20. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88252)||2001 FM40|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,154|| align=right|18,17|| align=right|5,596||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88253)||2001 FV69|| align=right|12,7|| align=right|3,973|| align=right|0,126|| align=right|9,37|| align=right|7,919||HLD||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88254)||2001 FM129|| align=right|17,3|| align=right|1,182|| align=right|0,630|| align=right|1,53|| align=right|1,285||APL PHA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88255)||2001 FL142|| align=right|15,3|| align=right|3,198|| align=right|0,131|| align=right|4,15|| align=right|5,717||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88256)||2001 FY168|| align=right|15,9|| align=right|1,954|| align=right|0,083|| align=right|22,14|| align=right|2,731||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88257)||2001 GU2|| align=right|16,1|| align=right|1,935|| align=right|0,106|| align=right|23,60|| align=right|2,691||MBA||14. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88258)||2001 GZ2|| align=right|15,6|| align=right|1,988|| align=right|0,068|| align=right|24,01|| align=right|2,802||MBA||14. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88259)||2001 HJ7|| align=right|15,1|| align=right|1,936|| align=right|0,065|| align=right|20,19|| align=right|2,692||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88260)||2001 HE23|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,133|| align=right|13,81|| align=right|4,180||MBA||22. april 2001||Schiaparelli||Schiaparelli
|-
|(88261)||2001 HR29|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,116|| align=right|2,02|| align=right|3,425||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88262)||2001 HM35|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,142|| align=right|2,18|| align=right|5,467||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88263)||2001 KQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,097|| align=right|0,432|| align=right|38,86|| align=right|3,036||AMR||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88264)||2001 KN20|| align=right|17,3|| align=right|2,148|| align=right|0,454|| align=right|12,09|| align=right|3,147||AMR||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88265)||2001 KU46|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,157|| align=right|24,05|| align=right|3,465||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88266)||2001 KF48|| align=right|16,0|| align=right|2,114|| align=right|0,092|| align=right|1,83|| align=right|3,073||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88267)||2001 KE76|| align=right|6,7|| align=right|43,23|| align=right|0,027|| align=right|0,50|| align=right|285||CBW||22. maj 2001||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(88268)||2001 KK76|| align=right|6,3|| align=right|42,71|| align=right|0,019|| align=right|1,89|| align=right|280||CBW||24. maj 2001||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(88269)||2001 KF77|| align=right|9,5|| align=right|26,15|| align=right|0,242|| align=right|4,36|| align=right|134||CNT||22. maj 2001||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(88270)||2001 KB78|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,045|| align=right|6,16|| align=right|4,022||MBA||24. maj 2001||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(88271)||2001 LO8|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,093|| align=right|12,57|| align=right|4,143||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88272)||2001 LU16|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,081|| align=right|7,19|| align=right|3,340||MBA||14. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88273)||2001 LB17|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,170|| align=right|6,51|| align=right|3,365||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88274)||2001 LE17|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,224|| align=right|8,32|| align=right|3,603||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88275)||2001 MA6|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,145|| align=right|7,38|| align=right|3,416||MBA||18. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88276)||2001 MN6|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,204|| align=right|5,79|| align=right|3,364||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88277)||2001 MF9|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|3,517||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88278)||2001 MM9|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,135|| align=right|6,38|| align=right|3,471||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88279)||2001 MX12|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,157|| align=right|5,18|| align=right|3,566||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88280)||2001 MG14|| align=right|16,0|| align=right|2,224|| align=right|0,196|| align=right|3,73|| align=right|3,316||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88281)||2001 MV18|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|8,70|| align=right|3,438||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88282)||2001 MR19|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,207|| align=right|2,92|| align=right|3,834||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88283)||2001 MF20|| align=right|17,0|| align=right|2,276|| align=right|0,193|| align=right|4,54|| align=right|3,433||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88284)||2001 MU23|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,229|| align=right|1,23|| align=right|3,541||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88285)||2001 MX23|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,231|| align=right|1,04|| align=right|3,473||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88286)||2001 MM24|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,184|| align=right|3,40|| align=right|3,388||MBA||30. junij 2001||Haute Provence||Haute Provence
|-
|(88287)||2001 MB25|| align=right|16,9|| align=right|2,215|| align=right|0,199|| align=right|5,50|| align=right|3,295||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88288)||2001 MM25|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,229|| align=right|1,20|| align=right|3,623||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88289)||2001 MD28|| align=right|15,9|| align=right|2,227|| align=right|0,178|| align=right|3,58|| align=right|3,322||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88290)||2001 MH28|| align=right|16,6|| align=right|2,152|| align=right|0,149|| align=right|2,75|| align=right|3,155||MBA||24. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88291)||2001 MG29|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,171|| align=right|4,61|| align=right|3,258||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|88292 Bora-Bora||2001 NL6|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,252|| align=right|2,87|| align=right|3,329||MBA||12. julij 2001||Punaauia||J. C. Pelle
|-
|(88293)||2001 NZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,211|| align=right|6,59|| align=right|3,330||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88294)||2001 NA10|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,080|| align=right|3,56|| align=right|3,441||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88295)||2001 ND12|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,146|| align=right|6,40|| align=right|3,433||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88296)||2001 NC14|| align=right|15,4|| align=right|2,231|| align=right|0,187|| align=right|8,38|| align=right|3,331||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|88297 Huikilolani||2001 NP14|| align=right|16,9|| align=right|2,167|| align=right|0,162|| align=right|4,25|| align=right|3,190||MBA||11. julij 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(88298)||2001 NN20|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,110|| align=right|16,87|| align=right|4,162||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88299)||2001 NS21|| align=right|15,5|| align=right|2,433|| align=right|0,228|| align=right|2,40|| align=right|3,794||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88300)||2001 NW21|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,145|| align=right|10,42|| align=right|4,448||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88301)||2001 OQ2|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,165|| align=right|9,44|| align=right|3,490||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88302)||2001 OO3|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,107|| align=right|4,16|| align=right|3,581||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88303)||2001 OL6|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,144|| align=right|6,58|| align=right|3,477||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88304)||2001 OC7|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,190|| align=right|1,68|| align=right|3,672||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88305)||2001 OF8|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,111|| align=right|4,25|| align=right|3,627||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88306)||2001 OG8|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,158|| align=right|4,20|| align=right|3,454||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88307)||2001 OS11|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,138|| align=right|7,22|| align=right|3,499||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88308)||2001 OL13|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,226|| align=right|3,18|| align=right|3,647||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88309)||2001 OP17|| align=right|17,1|| align=right|2,554|| align=right|0,074|| align=right|1,27|| align=right|4,081||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88310)||2001 OP18|| align=right|15,7|| align=right|2,290|| align=right|0,104|| align=right|4,98|| align=right|3,466||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88311)||2001 OA19|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,136|| align=right|6,94|| align=right|3,401||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88312)||2001 OC21|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,249|| align=right|1,83|| align=right|3,365||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88313)||2001 OZ21|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,177|| align=right|4,53|| align=right|3,254||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88314)||2001 OL30|| align=right|16,5|| align=right|2,263|| align=right|0,196|| align=right|8,01|| align=right|3,405||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88315)||2001 OA35|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,119|| align=right|7,61|| align=right|3,487||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88316)||2001 OF37|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,140|| align=right|6,77|| align=right|3,422||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88317)||2001 OJ38|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,136|| align=right|7,09|| align=right|3,685||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88318)||2001 OM38|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,129|| align=right|11,40|| align=right|4,357||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88319)||2001 OX41|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,147|| align=right|6,96|| align=right|3,368||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88320)||2001 ON42|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,153|| align=right|2,56|| align=right|3,217||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88321)||2001 OS43|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,202|| align=right|5,34|| align=right|3,178||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88322)||2001 OZ43|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,155|| align=right|2,98|| align=right|3,707||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88323)||2001 OJ45|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,224|| align=right|5,62|| align=right|3,549||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88324)||2001 OP46|| align=right|16,7|| align=right|2,284|| align=right|0,176|| align=right|5,33|| align=right|3,452||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88325)||2001 OS47|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,171|| align=right|5,94|| align=right|3,334||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88326)||2001 OA52|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,127|| align=right|7,39|| align=right|3,768||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88327)||2001 OH54|| align=right|14,5|| align=right|2,853|| align=right|0,155|| align=right|13,89|| align=right|4,819||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88328)||2001 OL56|| align=right|15,5|| align=right|2,451|| align=right|0,147|| align=right|5,34|| align=right|3,836||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88329)||2001 OO57|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,224|| align=right|5,15|| align=right|4,079||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88330)||2001 OQ57|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,165|| align=right|3,63|| align=right|3,324||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88331)||2001 OO58|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,092|| align=right|3,49|| align=right|3,716||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88332)||2001 OO60|| align=right|16,7|| align=right|2,177|| align=right|0,145|| align=right|4,11|| align=right|3,211||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88333)||2001 OV60|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,189|| align=right|3,92|| align=right|3,892||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88334)||2001 OJ64|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|3,668||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88335)||2001 OG66|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,145|| align=right|14,38|| align=right|5,654||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88336)||2001 OX67|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,238|| align=right|1,42|| align=right|3,682||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88337)||2001 OA68|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,136|| align=right|2,15|| align=right|3,546||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88338)||2001 OR68|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,138|| align=right|5,23|| align=right|3,514||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88339)||2001 OB70|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,255|| align=right|3,31|| align=right|3,537||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88340)||2001 OE70|| align=right|16,1|| align=right|2,186|| align=right|0,168|| align=right|6,50|| align=right|3,231||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88341)||2001 OG70|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,188|| align=right|2,18|| align=right|3,786||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88342)||2001 ON70|| align=right|16,3|| align=right|2,469|| align=right|0,196|| align=right|7,13|| align=right|3,878||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88343)||2001 OW70|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,176|| align=right|3,97|| align=right|3,366||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88344)||2001 OR72|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,204|| align=right|0,87|| align=right|3,682||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88345)||2001 OV72|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,248|| align=right|7,56|| align=right|3,854||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88346)||2001 OA73|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,141|| align=right|7,58|| align=right|3,554||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88347)||2001 OR73|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,195|| align=right|4,13|| align=right|3,505||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88348)||2001 OT75|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,084|| align=right|10,43|| align=right|3,442||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88349)||2001 OU76|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,185|| align=right|12,33|| align=right|4,248||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88350)||2001 OJ79|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,071|| align=right|8,66|| align=right|4,390||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88351)||2001 OD83|| align=right|16,8|| align=right|2,308|| align=right|0,147|| align=right|7,81|| align=right|3,505||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88352)||2001 OJ86|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,138|| align=right|6,64|| align=right|3,683||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88353)||2001 OC89|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,231|| align=right|3,11|| align=right|3,633||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88354)||2001 OF96|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,158|| align=right|5,47|| align=right|3,482||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88355)||2001 OG99|| align=right|17,1|| align=right|2,268|| align=right|0,130|| align=right|2,31|| align=right|3,415||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88356)||2001 ON99|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,140|| align=right|5,07|| align=right|3,720||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88357)||2001 OX99|| align=right|17,3|| align=right|2,279|| align=right|0,215|| align=right|2,24|| align=right|3,441||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88358)||2001 OR100|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,250|| align=right|3,66|| align=right|3,535||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88359)||2001 OX100|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,171|| align=right|17,47|| align=right|4,440||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88360)||2001 OM103|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,175|| align=right|27,24|| align=right|3,762||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88361)||2001 OJ104|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,219|| align=right|15,29|| align=right|4,478||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88362)||2001 ON105|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,450||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88363)||2001 OF107|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,216|| align=right|5,27|| align=right|3,619||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88364)||2001 PK|| align=right|16,2|| align=right|2,237|| align=right|0,227|| align=right|3,92|| align=right|3,345||MBA||5. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88365)||2001 PN2|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,145|| align=right|5,25|| align=right|3,712||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88366)||2001 PG6|| align=right|16,4|| align=right|2,192|| align=right|0,116|| align=right|4,05|| align=right|3,244||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88367)||2001 PY8|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,123|| align=right|5,80|| align=right|3,693||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88368)||2001 PO9|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,209|| align=right|3,93|| align=right|3,584||MBA||11. avgust 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(88369)||2001 PU11|| align=right|15,6|| align=right|2,477|| align=right|0,079|| align=right|9,84|| align=right|3,899||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88370)||2001 PQ14|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,206|| align=right|6,39|| align=right|3,262||MBA||15. avgust 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(88371)||2001 PF15|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,700||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(88372)||2001 PT17|| align=right|17,0|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|7,78|| align=right|3,312||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88373)||2001 PB22|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,069|| align=right|6,06|| align=right|3,559||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88374)||2001 PN22|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,156|| align=right|1,88|| align=right|4,420||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88375)||2001 PB25|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,126|| align=right|4,75|| align=right|3,389||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88376)||2001 PY26|| align=right|16,3|| align=right|2,471|| align=right|0,099|| align=right|1,80|| align=right|3,884||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88377)||2001 PK29|| align=right|15,9|| align=right|2,706|| align=right|0,163|| align=right|4,56|| align=right|4,452||MBA||15. avgust 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(88378)||2001 PH30|| align=right|16,8|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|7,59|| align=right|3,394||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88379)||2001 PF34|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,216|| align=right|9,17|| align=right|4,214||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88380)||2001 PQ40|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,147|| align=right|8,03|| align=right|4,611||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88381)||2001 PU43|| align=right|16,8|| align=right|2,287|| align=right|0,128|| align=right|6,11|| align=right|3,457||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88382)||2001 PL49|| align=right|14,1|| align=right|2,563|| align=right|0,060|| align=right|14,36|| align=right|4,102||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88383)||2001 PO58|| align=right|14,4|| align=right|2,519|| align=right|0,079|| align=right|8,36|| align=right|3,996||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88384)||2001 PE61|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|6,82|| align=right|3,592||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88385)||2001 PV62|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,095|| align=right|21,65|| align=right|4,153||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88386)||2001 PG63|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,218|| align=right|3,27|| align=right|3,622||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88387)||2001 QT|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,088|| align=right|2,64|| align=right|3,652||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88388)||2001 QT2|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,179|| align=right|4,68|| align=right|4,050||MBA||16. avgust 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(88389)||2001 QC6|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,127|| align=right|9,81|| align=right|4,073||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88390)||2001 QP9|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,259|| align=right|3,31|| align=right|3,388||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88391)||2001 QU10|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,116|| align=right|6,19|| align=right|3,750||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88392)||2001 QY10|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,196|| align=right|2,97|| align=right|3,705||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88393)||2001 QK14|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,201|| align=right|10,43|| align=right|4,211||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88394)||2001 QJ16|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,200|| align=right|5,12|| align=right|3,485||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88395)||2001 QS16|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,227|| align=right|3,09|| align=right|3,649||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88396)||2001 QH17|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,151|| align=right|3,43|| align=right|4,093||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88397)||2001 QS17|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|7,23|| align=right|3,447||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88398)||2001 QK21|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,116|| align=right|9,41|| align=right|4,287||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88399)||2001 QG22|| align=right|16,0|| align=right|2,148|| align=right|0,167|| align=right|2,35|| align=right|3,147||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88400)||2001 QO23|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,260|| align=right|2,79|| align=right|4,140||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88401)||2001 QN24|| align=right|16,4|| align=right|2,181|| align=right|0,181|| align=right|6,61|| align=right|3,221||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88402)||2001 QW24|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,227|| align=right|9,10|| align=right|4,657||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88403)||2001 QP26|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,117|| align=right|5,65|| align=right|3,488||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88404)||2001 QR26|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,219|| align=right|2,57|| align=right|3,819||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88405)||2001 QP27|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,175|| align=right|13,23|| align=right|4,429||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88406)||2001 QY27|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,233|| align=right|2,96|| align=right|3,761||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88407)||2001 QB28|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,232|| align=right|1,25|| align=right|5,376||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88408)||2001 QC28|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,211|| align=right|2,95|| align=right|3,747||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88409)||2001 QH28|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,185|| align=right|4,08|| align=right|3,503||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88410)||2001 QJ28|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,259|| align=right|4,82|| align=right|3,373||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88411)||2001 QL28|| align=right|16,5|| align=right|2,187|| align=right|0,222|| align=right|4,03|| align=right|3,234||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88412)||2001 QN28|| align=right|16,4|| align=right|2,143|| align=right|0,296|| align=right|4,05|| align=right|3,137||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88413)||2001 QF31|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,255|| align=right|3,75|| align=right|4,399||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88414)||2001 QC32|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,211|| align=right|6,03|| align=right|3,486||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88415)||2001 QS32|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,103|| align=right|7,44|| align=right|3,547||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88416)||2001 QH38|| align=right|16,3|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|6,17|| align=right|3,547||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88417)||2001 QJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,055|| align=right|12,17|| align=right|4,100||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88418)||2001 QA50|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,220|| align=right|2,24|| align=right|4,393||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88419)||2001 QT52|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,117|| align=right|5,80|| align=right|3,616||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88420)||2001 QT54|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,231|| align=right|3,22|| align=right|3,671||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88421)||2001 QU54|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,106|| align=right|4,17|| align=right|3,175||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88422)||2001 QE55|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,183|| align=right|3,70|| align=right|3,588||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88423)||2001 QU59|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,031|| align=right|12,30|| align=right|5,462||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88424)||2001 QC61|| align=right|15,3|| align=right|2,191|| align=right|0,290|| align=right|22,48|| align=right|3,243||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88425)||2001 QH61|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,069|| align=right|6,00|| align=right|3,579||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88426)||2001 QZ61|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,252|| align=right|11,77|| align=right|4,278||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88427)||2001 QA62|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,240|| align=right|2,92|| align=right|3,758||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88428)||2001 QR62|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,207|| align=right|2,31|| align=right|3,371||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88429)||2001 QM64|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,197|| align=right|6,34|| align=right|3,335||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88430)||2001 QB65|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,233|| align=right|7,62|| align=right|3,492||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88431)||2001 QZ65|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,135|| align=right|6,02|| align=right|3,445||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88432)||2001 QR68|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,224|| align=right|12,61|| align=right|3,854||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(88433)||2001 QS68|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,261|| align=right|1,74|| align=right|3,647||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(88434)||2001 QP70|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,171|| align=right|6,68|| align=right|3,370||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88435)||2001 QW70|| align=right|14,3|| align=right|2,533|| align=right|0,137|| align=right|14,53|| align=right|4,031||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88436)||2001 QX70|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,142|| align=right|5,83|| align=right|3,856||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88437)||2001 QY70|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,159|| align=right|5,65|| align=right|3,880||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88438)||2001 QA71|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,105|| align=right|5,81|| align=right|3,511||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88439)||2001 QA74|| align=right|16,2|| align=right|2,180|| align=right|0,183|| align=right|3,19|| align=right|3,218||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88440)||2001 QG74|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,096|| align=right|1,71|| align=right|4,420||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88441)||2001 QA75|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,086|| align=right|14,48|| align=right|4,214||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88442)||2001 QH76|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,199|| align=right|1,31|| align=right|3,656||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88443)||2001 QG77|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,107|| align=right|6,70|| align=right|3,432||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88444)||2001 QJ78|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,209|| align=right|8,10|| align=right|4,538||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88445)||2001 QK78|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,225|| align=right|3,67|| align=right|3,549||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88446)||2001 QR80|| align=right|14,5|| align=right|2,585|| align=right|0,126|| align=right|12,05|| align=right|4,156||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88447)||2001 QW81|| align=right|15,6|| align=right|2,218|| align=right|0,230|| align=right|3,87|| align=right|3,302||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88448)||2001 QH82|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,021|| align=right|7,28|| align=right|3,450||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88449)||2001 QD84|| align=right|15,5|| align=right|2,208|| align=right|0,165|| align=right|5,58|| align=right|3,281||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88450)||2001 QE84|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,168|| align=right|5,52|| align=right|3,317||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88451)||2001 QW86|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|13,28|| align=right|4,188||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88452)||2001 QK90|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,194|| align=right|15,32|| align=right|4,523||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88453)||2001 QF91|| align=right|15,4|| align=right|2,257|| align=right|0,294|| align=right|23,19|| align=right|3,391||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88454)||2001 QG92|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,082|| align=right|9,92|| align=right|4,134||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88455)||2001 QN94|| align=right|16,3|| align=right|2,646|| align=right|0,156|| align=right|1,61|| align=right|4,304||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88456)||2001 QT94|| align=right|15,7|| align=right|3,054|| align=right|0,142|| align=right|1,14|| align=right|5,337||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88457)||2001 QV94|| align=right|16,6|| align=right|2,266|| align=right|0,171|| align=right|4,86|| align=right|3,410||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88458)||2001 QG95|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,237|| align=right|4,47|| align=right|4,165||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88459)||2001 QJ95|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,038|| align=right|6,60|| align=right|3,720||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88460)||2001 QT97|| align=right|15,6|| align=right|2,190|| align=right|0,224|| align=right|3,26|| align=right|3,241||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88461)||2001 QL98|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,192|| align=right|2,54|| align=right|3,727||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88462)||2001 QM99|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,229|| align=right|5,50|| align=right|3,813||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88463)||2001 QK101|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,181|| align=right|5,84|| align=right|3,398||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88464)||2001 QD102|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,205|| align=right|3,28|| align=right|3,674||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88465)||2001 QZ105|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|14,12|| align=right|4,337||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88466)||2001 QO107|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,085|| align=right|21,58|| align=right|4,344||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88467)||2001 QM108|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,152|| align=right|13,91|| align=right|4,411||MBA||25. avgust 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(88468)||2001 QB109|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,237|| align=right|8,34|| align=right|3,243||MBA||19. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88469)||2001 QF109|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,106|| align=right|19,70|| align=right|2,699||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|88470 Joaquinescrig||2001 QB111|| align=right|15,7|| align=right|2,618|| align=right|0,154|| align=right|3,93|| align=right|4,236||MBA||26. avgust 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(88471)||2001 QL111|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,054|| align=right|7,71|| align=right|4,098||MBA||26. avgust 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(88472)||2001 QW111|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,079|| align=right|15,18|| align=right|4,098||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88473)||2001 QX111|| align=right|15,1|| align=right|2,994|| align=right|0,090|| align=right|2,38|| align=right|5,179||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88474)||2001 QD112|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,222|| align=right|0,88|| align=right|3,564||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88475)||2001 QO113|| align=right|16,1|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|4,63|| align=right|4,047||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88476)||2001 QS115|| align=right|16,7|| align=right|2,463|| align=right|0,138|| align=right|5,35|| align=right|3,865||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88477)||2001 QJ116|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,177|| align=right|7,71|| align=right|4,288||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88478)||2001 QA118|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,101|| align=right|6,63|| align=right|3,666||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88479)||2001 QQ119|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,167|| align=right|2,78|| align=right|3,522||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88480)||2001 QL120|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,155|| align=right|7,25|| align=right|3,520||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88481)||2001 QS120|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,109|| align=right|5,05|| align=right|3,418||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88482)||2001 QA122|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,097|| align=right|3,09|| align=right|4,329||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88483)||2001 QQ125|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|3,513||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88484)||2001 QV126|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|7,46|| align=right|4,094||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88485)||2001 QY128|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,149|| align=right|4,90|| align=right|3,626||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88486)||2001 QA130|| align=right|16,3|| align=right|2,265|| align=right|0,092|| align=right|6,63|| align=right|3,409||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88487)||2001 QN130|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,141|| align=right|5,17|| align=right|3,421||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88488)||2001 QH131|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,169|| align=right|5,73|| align=right|4,428||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88489)||2001 QR131|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,203|| align=right|5,93|| align=right|3,663||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88490)||2001 QH132|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,059|| align=right|7,38|| align=right|3,232||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88491)||2001 QH135|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,226|| align=right|6,97|| align=right|3,686||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88492)||2001 QL136|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,165|| align=right|11,96|| align=right|4,383||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88493)||2001 QG137|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,190|| align=right|5,32|| align=right|3,346||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88494)||2001 QL137|| align=right|14,6|| align=right|2,319|| align=right|0,057|| align=right|5,93|| align=right|3,531||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88495)||2001 QP137|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,220|| align=right|13,62|| align=right|4,105||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88496)||2001 QT137|| align=right|14,9|| align=right|2,536|| align=right|0,164|| align=right|12,87|| align=right|4,038||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88497)||2001 QA138|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,072|| align=right|8,57|| align=right|5,175||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88498)||2001 QO138|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,050|| align=right|11,24|| align=right|4,998||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88499)||2001 QV138|| align=right|14,3|| align=right|2,948|| align=right|0,193|| align=right|11,39|| align=right|5,062||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88500)||2001 QZ138|| align=right|14,9|| align=right|2,391|| align=right|0,249|| align=right|8,30|| align=right|3,697||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov